Ке́ррі () — англомовне прізвище, ім'я а також, топонім.

Прізвище 
 Боб Керрі (; 1943) — американський політик-демократ.
 Велорі Керрі (; 1986) — американська акторка;
 Девід Керрі — британський плавець;
 Джим Керрі (; 1962) — канадо-американський актор;
 Джон Керрі (; 1943) — американський політик, член Демократичної партії;
 Марк Керрі (; 1959) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон (1980);
 Норман Керрі (; (1894—1956) — американський кіноактор;
 Пітер Керрі (; 1943) — австралійський письменник.

Ім'я 
 Керрі Вайберн (; 1977) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка (2004, 2008).
 Керрі Вашингтон (; 1977) — американська акторка.
 Керрі Волш-Дженнінгс (; 1978) — американська пляжна волейболістка, олімпійська чемпіонка (2004, 2008, 2012).
 Керрі Гілі (; 1960) — американський політик, віце-губернатор Массачусетса (2003—2007), член Республіканської партії.
 Керрі-Енн Мосс (; 1967) — канадська акторка.
 Керрі Кінг (; 1964) — американський гітарист, засновник та незмінний учасник треш-метал-гурту «Slayer».
 Керрі Марі Андервуд (; 1983) — американська співачка-поетеса.
 Керрі Престон (; 1967) — американська акторка кіно і телебачення, продюсер та режисер.
 Керрі Робертс (; 1985) — американська виконавиця сучасної християнської музики.
 Керрі Снодгресс (; 1945—2004) — американська акторка.
 Керрі Страг (; 1977) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996).
 Керрі Фішер (; 1956) — американська акторка.

Топонім 
 Керрі (, ) — графство на південному заході Ірландії.

Інше 
 Керрі () — парапсихічний роман, написаний Стівеном Кінгом у 1974.
 Керрі (фільм, 1976) () — кінофільм, екранізація однойменного твору Стівена Кінга.
 Керрі (фільм, 2013) () — американський містичний фільм жахів, третя (2013) екранізація однойменного роману Стівена Кінга.
 «Сестра Керрі» () — перший роман Теодора Драйзера, виданий у 1900 році.

Див. також 
 Кері